Togo, afrikai ország
Tógó, város Japánban, az Aicsi prefektúrában
Tógó, város Japánban, a Mijazaki prefektúrában
Tógó, város Japánban, a Tottori prefektúrában
Togo, 2019-es film, Ericson Core rendezésében